Single numer jeden w roku 1982 (Japonia)
 Single numer jeden w roku 1982 (USA)